Almàznoie (en rus: Алмазное) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 423 habitants. Pertany al districte rural de Sovetski.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea